Nasse kan syfta på:

 Nasse – en figur, en kulting av tyg, i A.A. Milnes böcker och Disneys tecknade filmer om Nalle Puh
 Nasses stora film –  en animerad film från 2003, producerad av Walt Disney Pictures
 Nasse (Sven Nordqvist) – en tecknad figur i Sven Nordqvists barnböcker
 Nasse (TV-serie) – en svensk TV-serie från 2004

Personer
 Christian Friedrich Nasse (1778–1851), tysk läkare
 Erwin Nasse (1829–1890), tysk nationalekonom